Demming ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Demming (1928–2012), deutscher katholischer Weihbischof
 Hannes Demming (* 1936), deutscher Lehrer, Autor und Übersetzer

Siehe auch:
 Deming
 Temming